Status (latin for "tilstand") benyttes i flere sammenhænge: 
 Status (opgørelse) – opgørelse af tilstande og situationer
 Social status 
 Statussymbol – anskaffelse af materielle objekter for visualisering af social overlegenhed 

Se også
 Status quo – latinsk begreb
 Status Quo – britisk rockorkester
 Status quo ante bellum – latinsk udtryk som betyder som tingene var før krigen
 Status quo-tendensen – en kognitiv tendens til status quo